Bataliony rozpoznawcze Wojska Polskiego noszące numer 6:

 6 Batalion Rozpoznawczy 1949-1957 → 17 br 1957-1961 → 61 kr 1961-1970 → 17 br 1970-1994 → 18 br 1995-2000
 6 Kresowy Batalion Rozpoznawczy 1995-1998